Новики — название населённых пунктов.

Белоруссия

Брестская область 
 Новики — деревня в Барановичском районе.
 Новики — деревня в Дрогичинском районе.
 Новики — деревня в Каменецком районе.

Витебская область 
 Новики — деревня в Верхнедвинском районе.
 Новики — деревня в Летчанском сельсовете Витебского района.
 Новики — деревня в Шапечинском сельсовете Витебского района.
 Новики — деревня в Глубокском районе.
 Новики — деревня в Поставском районе.
 Новики — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Новики — деревня в Жлобинском районе.
 Новики — деревня в Октябрьском районе.
 Новики — деревня в Мозырском районе.

Гродненская область 
 Новики — деревня в Реплевском сельсовете Волковысского района.
 Новики — деревня в Росском поселковом совете Волковысского района.
 Новики — деревня в Вороновском районе.
 Новики — деревня в Квасовском сельсовете Гродненского района.
 Новики — деревня в Сопоцкинском поселковом совете Гродненского района.
 Новики — упразднённая деревня в Подлабенском сельсовете Гродненского района.
 Новики — деревня в Дятловском районе.
 Новики — деревня в Ивьевском районе.
 Новики — деревня в Островецком районе.
 Новики — деревня в Ошмянском районе.
 Новики — деревня в Слонимском районе.

Минская область 
 Новики — деревня в Кривосельском сельсовете Вилейского района.
 Новики — деревня в Любанском сельсовете Вилейского района.
 Новики — деревня в Мядельском районе.

Могилёвская область 
 Новики — деревня в Бобруйском районе.
 Новики — деревня в Кричевском районе

Россия

Калужская область 
 Новики — деревня в Куйбышевском районе.

Липецкая область 
 Новики — деревня в Данковском районе.

Московская область 
 Новики — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область 
 Новики — деревня в Окуловском районе.

Псковская область 
 Новики — деревня в Дедовичском районе.
 Новики — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область 
 Новики — деревня в Касимовском районе.
 Новики — деревня в Пронском районе.
 Новики — село в Спасском районе.

Смоленская область 
 Новики — деревня в Ельнинском районе.
 Новики — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Новики — деревня в Андреапольском районе.
 Новики — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область 
 Новики — деревня в Некоузском районе.

Украина 
 Новики — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Новики — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Новинки